Dyscyplina lotów - forma dyscypliny ruchu, polegająca na dokładnym przygotowaniu pilotów do wywiązania się z zadań w powietrzu, ścisłym przestrzeganiu przez nich regulaminowych zasad wykonywania lotów oraz na dokładnym spełnianiu obowiązków przez kierowników lotów i inne osoby funkcyjne.

Wojska lotnicze